Ministerio de Comunicaciones puede referirse a:
 Ministerio de Comunicaciones (Argentina, 2015), departamento del gobierno de Argentina que existió entre 2015 y 2017.
 Ministerio de Comunicaciones (Argentina, 1949), departamento del gobierno de Argentina que existió entre 1949 y 1958.
 Ministerio de Comunicaciones (Cuba), departamento del gobierno de Cuba.
 Ministerio de Comunicaciones (España), departamento del gobierno de España que existió entre 1931 y 1939.
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, departamento del gobierno de Guatemala.
 Ministerio de Comunicaciones y Tecnología de la Información (Afganistán), departamento del gobierno de Afganistán.